Флоренция:

 Флоренция — город в Италии.
 Флоренция — провинция в Италии в регионе Тоскана.
 Флорентийская республика — республика в Италии в 1115—1185 и 1197—1532 годах.
 Флорентийское герцогство — государство в Италии в 1532—1569 годах
 Великое герцогство Тосканское — государство в Италии в 1569—1859 годах.

США
 :en:Florence, Alabama
 :en:Florence, Arizona
 :en:Florence, California
 :en:Florence, Colorado
 :en:Florence, Illinois
 :en:Florence, Stephenson County, Illinois
 :en:Florence, Indiana
 :en:Florence, Kansas
 :en:Florence, Kentucky
 :en:Florence, Louisiana
 :en:Florence, Maryland
 :en:Florence, Massachusetts
 :en:Florence, Minnesota
 :en:Florence, Mississippi
 :en:Florence, Missouri
 :en:Florence, Montana
 :en:Florence, Nebraska
 :en:Florence, New Jersey
 :en:Florence, New York
 :en:Florence, Madison County, Ohio
 :en:Florence, Oregon
 :en:Florence, Pennsylvania
 :en:Florence, South Carolina
 :en:Florence, South Dakota
 :en:Florence, Tennessee
 :en:Florence, Texas
 :en:Florence, Vermont
 :en:Florence, Washington
 :en:Florence (CDP), Wisconsin
 :en:Florence (town), Wisconsin
 :en:Florence-Graham, California

См. также 
 «Флоренция Апулии» — туристическое название города Лечче, Италия.